

Toponymes 
 Headland, ville située dans l’État de l’Alabama, aux États-Unis.
 Alexandra Headland, localité du Queensland, en Australie.

Patronyme 
 Leslye Headland (née en 1981), réalisatrice, scénariste et productrice américaine.

Voir aussi 
 Les Marin Headlands sont une péninsule située dans l'état de Californie, aux États-Unis.